De Rally van Zweden 1999, formeel 48th International Swedish Rally, was de 48e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 308e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
Tommi Mäkinen verstevigde zijn koppositie in het kampioenschap door ook in Zweden te zegevieren. Een secondespel met Carlos Sainz ging hieraan vooraf, maar de Spanjaard verloor uiteindelijk de directe aansluiting in de loop van de tweede dag en zou voor plaats twee moeten consolideren. Daarachter vond er eveneens een nipt gevecht plaats tussen zijn Toyota-teamgenoot Didier Auriol en thuisrijder Thomas Rådström in de nieuwe Ford Focus WRC die wel tot aan het laatste moment spannend bleef. Rådström beloonde zijn sterke debuutoptreden voor Ford uiteindelijk met een derde plaats, slechts met 2,5 seconde voorsprong op Auriol, in een top vier die ook maar binnen driekwart minuut van elkaar verwijderd zaten.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Z
Rally van Zweden